Соляная площадь — название площади в ряде городов мира.

Известные носители 
 Соляная площадь — элемент городской инфраструктуры Быдгоща.
 Соляная площадь () — элемент городской инфраструктуры Вроцлава.
 Соляная площадь — ныне не существующая площадь в Екатеринбурге, располагалась на месте бизнес-центра «Высоцкий» и кольца у Центральной гостиницы.
 Соляная площадь расположена в Октябрьском районе города Томска.